Jannott ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Jannott (* 1934), deutscher Versicherungsmanager
 Horst Jannott (1928–1993), deutscher Versicherungsmanager
 Kurt Jannott (1887–1968), deutscher Versicherungsmanager